Буотар () — топоним в России якутского происхождения.

 Буотар — урочище, в левобережье р. Оленёк, координаты 70°31'	121°40’.
 Буотар — озеро, в левобережье р. Оленёк, координаты 70°31'	121°40’.
 Буотар — река, левый приток р. Лена, координаты 71°06'	127°21’.

Примечания